izostera adsorpcji
 izostery – grupa związków chemicznych
 izostera (fizyka)
 izostera (meteorologia)